Шеклфорд има више значења:
 Округ Шеклфорд (Тексас)
 Шеклфорд (Калифорнија)